

Села:
 Липне — Берестейська область, Кам'янецький район, Войська сільська рада
 Липне — Вітебська область, Міорський район, Миколаєвська сільська рада
 Липне — Вітебська область, Сєнненський район, Ходцевська сільська рада

Села:
 Липне — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Липне — Житомирська область, Житомирський район
 Липне — Рівненська область, Вараський район

Див. також 
 Ліпно (значення)